Duramax Drydene 400  är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs över 400 varv (400 miles 643,737 km) på den 1 mile långa ovalbanan Dover International Speedway i Dover i Delaware i USA. Loppet har körts årligen sedan 1969. Tidigare kördes två Nascar Cup-lopp årligen på Dover International Speedway, det andra var Gander Outdoors 400.

Vinnare genom tiderna 
 Mason-Dixon 300 (1969–1970)
 Mason-Dixon 500 (1971–1983)
 Budweiser 500 (1984–1994)
 Miller Genuine Draft 500 (1995)
 Miller 500 (1996–1997)
 MBNA Platinum 400 (1998–2002)
 MBNA Armed Forces Family 400 (2003)
 MBNA America 400 "A Salute To Heroes" (2004)
 MBNA RacePoints 400 (2005)
 Neighborhood Excellence 400 (2006)
 Autism Speaks 400 presented by Visa (2007)
 Best Buy 400 benefiting Student Clubs for Autism Speaks (2008)
 Autism Speaks 400 presented by Heluva Good! (2009)
 Autism Speaks 400 presented by Hershey's Milk & Milkshakes (2010)
 FedEx 400 benefiting Autism Speaks (2011–2015)
 AAA 400 Drive for Autism (2016-2018)
 Gander RV 400 (2019)
 Drydene 311 (2020)
 Drydene 400 (2021)

Tidigare vinnare 

  – Loppet kortat 10 procent på grund av rådande energikris.
  – Loppet framskjutet från söndag till måndag på grund av regn.
  – Loppet förlängt enligt NASCAR:s regel om att ett lopp inte får avgöras bakom säkerhetsbilen.
  – Loppet avbröts efter 78 varv på grund av regn och kördes klart på måndagen.

Förare med flera segrar

Team med flera segrar

Konstruktörer efter antal segrar

Referenser

Noter

Övriga källor 
 

NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA
Sport i Delaware
Återkommande sportevenemang med premiär 1969